Their Greatest Hits (1971-1975) – album degli Eagles del 1976
 Their Greatest Hits: The Record – album dei Bee Gees del 2001